Ко́сово, Косово и Метохия может означать:

Регион 
 Косово — географический регион на Балканском полуострове.
 Республика Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе.
 Республика Косово — самопровозглашённое государство косовских албанцев, функционировавшее в полулегальном виде в 1992—1999 годах.
 Косово и Метохия — автономный край, административная единица Сербии, которая провозглашает свой суверенитет над территорией Косова.
 Северное Косово — неофициальное название северной части Республики Косово, населённой преимущественно сербами.
 Косовский округ — округ на юге Сербии.
 Социалистический автономный край Косово — один из двух автономных краёв Социалистической республики Сербия (в составе СФРЮ), образован вместо Косовско-Метохийской автономной области в 1963 году.
 Косово — провинция Османской империи.

Населённые пункты в Болгарии () 
 Косово — село, община Брегово, Видинская область.
 Косово — село, община Трекляно, Кюстендилская область.
 Косово — село, община Асеновград, Пловдивская область.
 Косово — село, община Каспичан, Шуменская область.

Населённые пункты в Польше () 
  — деревня, Накловский повят Куявско-Поморского воеводства.
  — деревня, Свецкий повят Куявско-Поморского воеводства.
  — деревня, Тухольский повят Куявско-Поморского воеводства.
  — деревня, Картузский повят Поморского воеводства.
  — деревня, Гнезненский повят Великопольского воеводства.
  — деревня, Гостыньский повят Великопольского воеводства.

Населённые пункты в России 
 Косово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Косово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Косово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Косово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Косово — деревня в Шаховском районе Московской области.
 Косово — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Косово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Косово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Косово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
  — песня
  — деревня, община Делчево, Восточный регион, Северная Македония
 
 Косово и евро
 Косово — это Сербия — слоган
 Косово — сердце Сербии — фраза
 Коссово (белор. Косава) — город, Ивацевичский район, Брестская область, Белоруссия